Резервуар — искусственно созданный сосуд
 Естественный резервуар — долговременный хозяин патогенного организма
 Природный резервуар углеводородов — породное тело, естественное вместилище углеводородов